Saint-Mandé může znamenat:

 Saint-Mandé (město) – město ve Francii v departmentu Val-de-Marne
 Saint-Mandé (stanice metra v Paříži) – stanice metra v Paříži ve Francii
 Saint-Mandé (jezero) – jezero v Paříži ve Francii